XXI чемпионат СССР по русским шашкам проводился в Таганроге со 2 по 12 августа 1961 года и впервые прошёл по швейцарской системе. 32 участника в 10 раундах определили победителя. Перед последним туром на золотую медаль претендовали 5 шашистов. В результате по 7,5 очков набрали Вениамин Городецкий и Валентин Абаулин. По большему количеству побед (шесть против пяти) победителем признан Вениамин Городецкий. Третье место у Теодора Шмульяна.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Архив журнала «Шашки» 1961 №4

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт в России в 1961 году
Спорт в Таганроге
1961 год в Ростовской области
Август 1961 года
Чемпионаты СССР в 1961 году